

Cinema
 Tower – documentario animato diretto da Keith Maitland

Geografia
 Tower – cittadina della contea di Cork in Irlanda
 Tower – cittadina del Minnesota negli Stati Uniti d'America

Informatica
 Tower – case di tipo verticale di un computer

Persone
Joan Tower – compositrice, pianista e direttrice d'orchestra statunitense
Keith Tower – ex cestista statunitense

Pagine correlate 
 Tower City